Романтическая драма — театральный жанр.
 Романтическая драма — поджанр драмы и романтического кино.